Sancho de Galicia puede hacer referencia a:

 Reyes de Galicia:

Sancho I de Galicia (Sancho Ordóñez, 925-931)
Sancho II de Galicia, de Castilla y de León, el Fuerte (1071-1072).